La Fortuna kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 La Fortuna, Costa Rica, Alajuela,

Mexiko 

 La Fortuna, Las Margaritas, 
 La Fortuna, San Luis Potosí, Tamazunchale, 
 La Fortuna, Guanajuato, Doctor Mora, 
 La Fortuna, Sinaloa, 
 La Fortuna, Guerrero, 
 La Fortuna, Las Rosas, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar